Uśpieni (film 1996)
 Uśpieni (film 2014)
 Uśpieni (serial telewizyjny)